Miejscowości w USA:
 Driftwood – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cameron
 Driftwood – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Hays
Gminy w USA:
 Driftwood (ang. Driftwood Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jackson
 Driftwood (ang. Driftwood Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rawlins